Municipio de Appanoose puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Appanoose (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Appanoose (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.